Cristóbal de Rojas puede referirse a:

Cristóbal de Rojas, arquitecto e ingeniero militar de los siglos XVI y XVII;
 Cristóbal de Rojas y Sandoval, obispo de Badajoz, Córdoba (España), arzobispo de Sevilla en el siglo XVI;
 Cristóbal de Rojas y Spínola, franciscano español del siglo XVII;
 Cristóbal Rojas, pintor venezolano del siglo XIX;
 Cristóbal Rojas, municipio en el estado venezolano de Miranda;
 "'Cristóbal Rojas"'.